Bañado de Medina bezeichnet:

 Bañado de Medina (Fluss), einen Fluss in Uruguay
 Bañado de Medina (Ort), einen Ort in Uruguay